Launay puede referirse a:

personas
 El marqués Bernard-René Jordan de Launay (1740 - 1789), gobernador de la Bastilla.
 Charles de Launay un sobrenombre de Delphine de Girardin (1804 - 1855), escritora francesa.

lugares
 Launay, cantón de la provincia de Quebec, Canadá.
 Launay, población y comuna francesa ubicada en Alta Normandía.
 Port-Launay, población y comuna francesa ubicada en Bretaña.
 Launay-Villiers, población y comuna francesa ubicada en Países del Loira.
 La Chapelle-Launay, población y comuna francesa ubicada en Países del Loira.
 Parc botanique de Launay, jardín botánico situado en Orsay, Francia.